Edin är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra:

 Erik Edin (1920–2002), grundare och föreståndare för LP-stiftelsen
 Erik Edin (pingstpastor) (1925–2009), pingstpastor
 Fredrik Edin (född 1967), journalist och skribent
 Harald Edin (1885–1941), jordbruksforskare
 Johan Edin (född 1987), längdskidåkare
 Karl Arvid Edin (1880–1937), statistiker
 Leopold Edin (1872–1930), skådespelare
 Niklas Edin (född 1985), curlingspelare, skipper i Lag Edin
 Pelle Edin (född 1952), journalist och programledare
 Per-Olof Edin (1940–2021), ekonom
 Sven Edin (1891–1952), hemmansägare och politiker
 Sven Edin (skidåkare) (1915–1995), längdskidåkare
 Ulla Edin (1935–2002), skådespelare

Svenska efternamn